Михаи́л Никола́евич Остро́вский (1827—1901) — русский государственный деятель. Действительный тайный советник (1883).

Занимал пост министра государственных имуществ в царствование императора Александра III (1881—1892). Член Государственного совета. Почётный член Императорской академии наук, председатель комитета музея прикладных знаний (Санкт-Петербург). Статс-секретарь, почётный член различных обществ.

Биография 

Родился в Замоскворечье в семье дворянина в первом поколении (из духовного сословия) Николая Фёдоровича Островского (1796—1853); его старший брат — драматург А. Н. Островский.

Был женат на Наталье Александровне Островской, урожд. Татариновой (1845-1910). 

В 1844 году окончил 1-ю Московскую гимназию; в 1848 году — юридический факультет Московского университета со степенью кандидата. Службу начал 26 апреля 1849 года при симбирском гражданском губернаторе. С 1854 года служил в ведомстве государственного контролёра В. А. Татаринова, участвуя в работах по введению контрольной реформы; прошёл путь от чиновника особых поручений VIII класса до товарища государственного контролёра — с 17 апреля 1871 года. Командировался для ревизий во Владимирскую, Тульскую, Калужскую, Ярославскую, Костромскую, Псковскую, Виленскую, Гродненскую и Ковенскую губернии, а также Царство Польское. В 1877 году ревизовал действия полевого контроля Кавказской армии. С 1864 года — действительный статский советник; с 1870 года — тайный советник; с 1872 года — сенатор, присутствующий в общем собрании 4. 5, и межевого департаментов Сената. В 1876 году был пожалован в статс-секретари Его Императорского Величества. В 1878 году в связи с назначением членом Государственного совета (в департамент государственной экономии) покинул ведомство Госконтроля.

С 4 мая 1881 года по 1 января 1893 года — министр государственных имуществ, с оставлением прежних званий. При нём был проведён закон 1888 года об охране лесов. Он руководил выработкой мер по реорганизации курортного дела на Кавказских минеральных водах (1887), плана по борьбе с филлоксерой в Крыму и развитию там виноделия и виноградарства (1887—1888), а также Комиссией по реорганизации деятельности Зоологического музея Академии наук в Санкт-Петербурге (1889—1890). Как министр, М. Н. Островский отличился участием в политических интригах, пытаясь возглавить более престижное Министерство внутренних дел. С 15 мая 1883 года — .

С 1 января 1893 года до 3 октября 1899 года — председатель Департамента законов Государственного совета, член Комитета финансов с 1894 года.

Михаил Николаевич был вхож не только в чиновничьи, но и в литературные круги, в частности, он дружил и вёл переписку с А.Ф. Писемским, И.Ф. Горбуновым, И.С. Тургеневым, Т.И. Филипповым, Е.М. Феоктистовым, а также с П.В. Анненковым. Особое внимание современники уделяли его взаимоотношениям с начальником Главного управления по делам печати МВД Е.М. Феоктистовым и его женой. В обществе было распространено мнение, что Островский и Феоктистов «делят» одну жену на двоих. В частности, эта версия отражена в знаменитой эпиграмме Д.Д. Минаева: 

«Островский Феоктистову 

На то рога и дал, 

Чтоб ими он неистово

Писателей бодал».М.Н. Островский большую часть жизни прожил в Петербурге, однако будучи совладельцем усадьбы Щелыково, занимался её благоустройством, хоть и бывал там нечасто. 

Высочайшим рескриптом от 26 апреля 1899 года пожалован кавалером ордена Святого Андрея Первозванного. Кроме этого он был награждён орденами: Св. Александра Невского (1881, алмазными знаками к нему — в 1888), Св. Владимира 1-й степени (1894).

Скончался  года в Санкт-Петербурге. Отпевание состоялось 28 июля в Свято-Духовской церкви Александро-Невской лавры; присутствовал председатель Комитета министров И. Н. Дурново и другие. Похоронен на Никольском кладбище лавры.

Память 
В честь М. Н. Островского названы род растений Островския и Островские ванны в Железноводске. Будучи министром государственных имуществ Российской империи, Островский немало сделал для улучшения курортов Кавказских Минеральных Вод.

Примечания

Литература 
 
 
 
 Некролог // «Правительственный Вѣстникъ». — , № 163. — С. 3.
 
 Шилов Д. Н. Государственные деятели Российской империи. — , 2002. — С. 543—546.

Ссылки 
 Островский Михаил Николаевич. Министр правительства России (1881—1893 гг.)

Министры государственных имуществ Российской империи
Члены Государственного совета Российской империи
Сенаторы Российской империи
Выпускники 1-й Московской гимназии
Почётные члены Императорского православного палестинского общества
Почётные члены Петербургской академии наук
Похороненные на Никольском кладбище Александро-Невской лавры